Відміна — група іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень;
 Відміна — те ж саме, що і різновид мінералу;
 Відміна — за народним повір'ям, чортеня, яким підмінили людське дитя;
 «Відміна» — твір Леся Мартовича.